West Virginia kan avse:

West Virginia, en delstat i östra USA
West Virginia University, delstatens största offentliga universitet
West Virginia Mountaineers, det atletiska programmet vid universitet

Fartyg
, en Pennsylvania-klass pansarkryssare
, ett slagskepp av Colorado-klass, torpederad och bombad vid Pearl Harbor
, en Ohio-klass atomubåt